Ван Бюрен (, ) — фамилия нидерландского происхождения.

Известные носители 
 Анджелика Синглтон ван Бюрен (1818—1877) — невестка восьмого Президента США Мартина ван Бюрена.
 Анна ван Бюрен (1927—2008) — американский историк искусства, жена Пола ван Бюрена.
 Армин ван Бюрен (род. 1976) — нидерландский музыкант, диджей и музыкальный продюсер.
 Вилко ван Бюрен (род. 1962) — нидерландский футболист и тренер.
 Вим ван Бюрен (род. 1938) — нидерландский футболист.
 Кес ван Бюрен (род. 1986) — нидерландский футболист.
 Марсел ван Бюрен (род. 1964) — нидерландский футболист.
 Мартин ван Бюрен (1782—1862) — восьмой президент Соединённых Штатов Америки с 1837 по 1841 г.
 Мик ван Бюрен (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Пол ван Бюрен (1924—1998) — американский теолог, муж Анны ван Бюрен.
 Ханна Хоэс ван Бюрен (1783—1819) — супруга восьмого президента США Мартина ван Бюрена.
 Эмеди Ван Бюрен (1880—1938) — американский продюсер и основатель анимационной студии Van Beuren Studios.

Другое 
 Van Buren — отменённый проект компьютерной игры Black Isle Studios, который впоследствии мог бы получить название Fallout 3.

См. также